De hoofdwegen in Tanzania (Engels: Trunk Roads) vormen een netwerk dat regionale steden in het Afrikaanse land met elkaar en met belangrijke plaatsen in het buitenland verbindt. Het netwerk was in 2010 12.786 kilometer lang. Hiervan was 5.478 kilometer (43 procent) verhard.

 
Tanzania
Hoofdwegen